— японский виртуальный ютубер. Она начала публиковать видео в качестве независимого ютубера в марте 2018 года. В мае 2019 года она присоединилась к Hololive Production через их недавно созданный музыкальный лейбл INoNaKa Music, а позже в том же году присоединилась к основному отделению агентства. Ее деятельность состоит в основном из того, что она ведет прямую трансляцию, поет караоке, играет в видеоигры или общается со своими поклонниками. Среди фанатов она особенно известна своими навыками игры в тетрис и певческими способностями.

По состоянию на апрель 2022 года у нее 1,4 миллиона подписчиков на YouTube. Она была четвертым стримером и первым ВТубером на bilibili, получившим более 1000 jiànzhǎng, зрителей, которые ежемесячно жертвуют более 198 юаней конкретному стримеру. Помимо YouTube и bilibili, она появлялась в японских теле-передачах и радиопрограммах в виртуальном образе. Как певица, она выпустила цифровой сингл «Next Color Planet» в марте 2020 года, который занял 5-е место в ежедневном рейтинге цифровых синглов Oricon, и еще один, «Ghost», в апреле 2021 года, который занял 1-е место. Кроме того, ее первый альбом «Still Still Stellar» был выпущен 29 сентября 2021 года и занял 5-е место в ежедневном рейтинге альбомов Oricon, что является самым высоким показателем сольного альбома VTuber за всю историю.

Карьера 
Хосимати Суисэй создала свой канал на YouTube 18 марта 2018 года и в тот же день в Твиттере показала свой первоначальный дизайн и модель персонажа, проиллюстрированные и созданные ею самой. Она разместила свое первое видео на YouTube 22 марта 2018 года, дебютировав как независимый виртуальный ютубер и самопровозглашенный айдол . 30 апреля за этим последовал ее первый кавер на песню. Она присоединилась к агентству VTuber S:gnal 2 июля 2018 года, но покинула его через месяц, 4 августа. Она выпустила свою первую оригинальную песню «Comet» 22 ноября 2018 года, и ее второй "Tenkyū, Suisei wa Yoru o Mataide" (天球、彗星は夜を跨いで) 22 марта 2019 года, оба в виде музыкальных клипов на YouTube.

19 мая 2019 года Хосимати присоединился к Hololive Productions через недавно созданный музыкальный лейбл INoNaKa Music (イノナカミュージック) с VTuber AZKi. 28 ноября 2019 года она объявила в Твиттере, что переходит в женское агентство Hololive. Cover Corp., материнская компания Hololive, также официально объявила о передаче 29 ноября, которая должна быть осуществлена ​​1 декабря. Хосимати также получил новую модель Live2D, созданную аниматором Live2D rariemonn на основе обновленного дизайна персонажа Тэсима Нари.

В октябре 2019 года Хосимати начал прямую трансляцию на bilibili. После дебютного концерта ее 3D-модели 1 марта 2020 года ее популярность на сайте значительно выросла. Этот стрим собрал более десятков тысяч зрителей в прямом эфире на bilibili. 17 марта 2020 года количество ее jiànzhǎng (舰长, или «капитаны», зрители, которые ежемесячно жертвуют более 198 юаней определенному стримеру) превысило 1000, более 700 из которых присоединились во время вышеупомянутого концерта. Она была четвертым стримером и первым VTuber на платформе, достигшим этого рубежа.

Хосимати выступил на концерте «Hololive 1st fes. Nonstop Story» в Toyosu PIT 24 января 2020 года со всеми участниками Hololive на тот момент. 31 января 2020 года она достигла отметки в 100 000 подписчиков на YouTube. 1 марта 2020 года Хосимати представила свою 3D-модель, созданную Яцуруги. Эту трансляцию посмотрели 55 000 зрителей в прямом эфире, а связанный с ней хэштег в Твиттере когда-то был самым популярным хэштегом в мире.

22 марта 2020 года Хосимати выпустила свой первый сингл «Next Color Planet» под лейблом Cover Corp., который в день выпуска занял 5-е место в ежедневном рейтинге цифровых синглов Oricon.

13 апреля 2021 года Хосимати выпустила свой следующий цифровой сингл «Ghost», который занял 1-е место в ежедневном рейтинге цифровых синглов Oricon, а также занял 1-е место в других цифровых чартах синглов, таких как iTunes Japan, Amazon Music Japan и Mora.  "Ghost" также стала первой песней, спродюсированной VTuber, которая оставалась в ежедневном рейтинге синглов Oricon два дня подряд, достигнув 4-го места 15 апреля, а также первой песней, спродюсированной VTuber, которая попала в чарты еженедельного сингла Oricon. рейтинге, достигнув 11 места. Песня также попала в еженедельный рейтинг загружаемых песен Billboard Japan, заняв 5-е место за неделю с 12 по 18 апреля.

Летом 2021 года Хосимати анонсировал серию из трех последовательных ежемесячных цифровых расширенных игровых выпусков, начиная с «Bluerose / Comet» 25 июня.  Этот EP включал новую оригинальную песню "Bluerose", официальный цифровой релиз первого оригинала Hoshimachi, а также инструментальные треки для обоих. 8 июля она выпустила «Kakero / Tenkyū, Suisei wa Yoru o Mataide» (駆けろ / 天球、彗星は夜を跨いで) , снова с новой песней. Это также совпало с анонсом ее первого полноформатного альбома «Still Still Stellar», который должен выйти 29 сентября 2021 года. Наконец, 21 августа она выпустила «Jibun Katte Dazzling / Bye Bye Rainy» (自分勝手Dazzling / バイバイレイニー), на этот раз состоящую из полной песни для «Jibun Katte Dazzling» (自分勝手Dazzling ) , короткометражки версия которого была загружена 16 августа в рамках сотрудничества с CHUNITHM,  а также совершенно новый оригинальный и еще раз инструментальные треки для обоих. Это также совпало с официальным объявлением трек-листа «Still Still Stellar», включая многие из ее предыдущих релизов и четыре новые песни.
29 сентября 2021 года Хосимати выпустила свой первый альбом, в котором также транслировался «обратный отсчет», поскольку зрители ждали его выхода в Японии. Ее альбом занял 5-е место в ежедневном рейтинге альбомов Oricon, став лучшим сольным альбомом VTuber. Кроме того, она заняла первое место в iTunes в Японии и многих других регионах, включая Гонконг, Малайзию, Сингапур и Тайвань.

Активность 
Деятельность Хосимати состоит в основном из того, что она транслирует свое пение в прямом эфире , играет в видеоигры или общается со своими поклонниками. Хосимати создала сама свой виртуальный аватар, и работала видеоредактором для ВТуберов из Re:AcT и Hololive.

Прозвище Хосимати, которое использовали фанаты, было Кометомо (こ め と も) (игра слов, означающих «комета» и «друзья») до 19 мая 2019 года, когда они стали Хосиёми (星 詠 み) («звездочеты»).

Радио 
5 апреля 2020 года Хосимати стал радиоведущим с появлением Hololive представляет Hoshimachi Suisei's MUSIC SPACE (ホロライブ представляет 星街すいせいのMUSIC SPACE ), еженедельную программу интернет-радио для Cho A&G+ (超A&G+) Nippon Cultural Broadcasting.

Хосимати появился на программе Encouraging Japan with Music! (音楽 で 日 本 を ア ゲ る) , еще одна радиопрограмма Nippon Cultural Broadcasting, 17 июня 2020 года и транслировала первое живое студийное выступление VTubers в истории японского радио с Мокотой Мемеме и Ханабасами Кё. [51]

4 апреля 2021 года, сразу после окончания MUSIC SPACE, Хосимати начал новую радиопрограмму Hoshimachi Suisei & Tadokoro Azusa's Parallel Scramble (星街 す い せ い ・ 田 所 あ ず さ 平 行 線 す く ら ん ぶ る) с голосом актрисы A Cho + Tadoro Azus.

Телевидение 
V-on! Sakura Music Live (19 марта 2020, REALITY (Internet TV)

Te Te TV (てぇてぇTV) (20 марта 2020 BS Nippon)

NHK Virtual Bunkasai (NHKバーチャル文化祭) (14 августа 2020, NHK)

Numa ni Hamatte Kiitemita (沼にハマってきいてみた)（7 декабря 2020, NHK Educational TV)

В прямом эфире 
※ указывает на появление в прямом эфире.

2019: The Shitest Start (22 мая 2019 г., Акихабара Энтасу)

INNK (9 мая 2019 г., Акихабара Энтасу)

2020: Hololive 1 Фес. Nonstop Story (ノンストップ・ストーリー)

(24 января 2020 г., Toyosu PIT) 

VTuber Oshaberi Fes (VTuber お し ゃ べ り フ ェ ス)

(16 февраля 2020 г., 3331 Arts Chiyoda Taiikukan) 

It's a Virtual Pop World! (3 июля 2020 г., SPWN)※

Виртуальный отряд Fes "VILLS" (バーチャルユニットフェス「VILLS」) (19 июля 2020 г., SPWN・bilibili <только китайский регион>)※

Bilibili Macro Link 2020 (25 июля 2020 г., bilibili)※ [63]
BilibiliWorld 2020 (7–9 августа 2020 г., Шанхайский новый международный выставочный центр )

Фестиваль фейерверков в Токийской башне XR: Cosmic Flower (東京 タ ワ ー 花 火 大 会 XR 〜 COSMIC FLOWER〜) (6 сентября 2020 г., YouTube / Niconico Douga / bilibili stream) ※

TOKYO IDOL FESTIVAL Online 2020 (4-й день) (4 октября 2020 г., прямая трансляция через сайт TOKYO IDOL FESTIVAL)※
SUISEI MUSIC "POWER" LIVE (22 ноября 2020 г., Nissin Power Station) ※

1-й сольный концерт Инуи Токо "Who I am" (10 декабря 2020 г., KT Zepp Yokohama)
Хололив 2-й фес. Beyond the Stage (2-й день) (22 декабря 2020 г.) - прямая трансляция с оплатой за просмотр на Niconico и SPWN, спонсируемая Bushiroad ※

2021: VILLS vol.2 (21 марта 2021 г., SPWN)※

V-Carnival (день 1) (3 апреля 2021 г., SPWN)※

TUBEOUT! Том 10 (31 июля 2021 г., SPWN) ※

Hoshimachi Suisei 1st Solo Live "STELLAR into the GALAXY" (21 октября 2021 г., Toyosu PIT, SPWN) - при поддержке Bushiroad※

2022: Hololive 3-й фес. Link Your Wish (1-й день) (19 марта 2022 г., Makuhari Event Hall, SPWN / Niconico) - при поддержке Weiß Schwarz и других

Дискография

Синглы

Расширенные

Альбомы

В рамках Hololive Idol Project

Не опубликованные

В составе Midnight Grand Orchestra

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-композиторы
Певцы и певицы XXI века‏‎ 
Ютуберы Японии